Фуртуна:
 «Фуртуна» — художественный фильм, совместного советско-албанского производства, снятый в 1959 году режиссёрами Юрием Озеровым и Кристачем Дамо. Снят по мотивам одноименного произведения Фатмира Гьята. 
  (род. 1999) — молдавский футболист.

Примечания